Maíz steht für:
 Islas del Maíz (spanisch für „Maisinseln“), Inselgruppe vor der östlichen Küste von Nicaragua, siehe Corn Islands

Personen:
 Fernando María de Castiella Maíz  (1907–1976), spanischer Diplomat und Politiker, von 1957 bis 1969 spanischer Außenminister, Professor für Internationales Privatrecht